Dragonerkaserne ist die Bezeichnung für:

 Dragonerkaserne Bruchsal
 Dragonerkaserne Darmstadt
 Dragonerkaserne Karlsruhe
 Dragonerkaserne Mannheim
 Dragonerkaserne Oldenburg
 Dragonerkaserne Wels

 Garde-Dragoner-Kaserne im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Kreuzberg
 Cambridge-Dragoner-Kaserne in Celle
 Kleine Dragonerkaserne in Lüben